El término código puede referirse, en esta enciclopedia:

Ciencias naturales 
 al código genético, la regla de correspondencia entre la serie de nucleótidos en que se basan los ácidos nucleicos y las series de aminoácidos (polipéptidos) en que se basan las proteínas;

Criptografía 
 al código, un método para ocultar el significado de mensajes;

Derecho 
 a un código, el conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas:
 al Código Civil;
 al Código Penal;
 a la codificación jurídica;
 a un código de conducta, un conjunto de normas o reglamentos de comportamiento humano o de instituciones;

Informática 
 al código binario, el código fundamental en el que se basan los ordenadores;
 al código de longitud variable;

Programación
 al código fuente, el texto escrito en un lenguaje de programación que ha de ser compilado o interpretado para ejecutarse en una computadora;

 al código libre, el código cuyo contenido puede editarse libremente y, a la vez, al software que lo compone;
 al código objeto, el código que resulta de la compilación del código fuente;

Libros 
 a El código y otras leyes del ciberespacio, de Lawrence Lessig;
 a El código 2.0, una actualización bajo licencia Creative Commons del libro El código y otras leyes del ciberespacio, de Lawrence Lessig;

Sistemas de codificación 
 al código alfanumérico, el formado por letras y números;
 al código prefijo;

Teoría de la comunicación 
 al código de elementos que se combinan según ciertas reglas para transmitir un mensaje.